Skylon (pojazd) – projektowany bezzałogowy kosmiczny statek towarowy
 Skylon (album) – drugi studyjny album Otta